De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Griekenland, waar men in februari 1923 dertien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1923
Geschiedenis van Griekenland